Гарькавый — фамилия. Известные носители:
 Гарькавый, Алексей Дмитриевич (1902—1941) — советский офицер, майор.
 Гарькавый, Илья Иванович (1888—1937) — советский военный деятель, комкор.

См. также 

 Гаркавец
 Гаркави
 Гаркавый
 Горькавый